Bi Gan peut désigner :
 Bi Gan ou Caishenye, ensemble de dieux chinois ;
 , prince de la Dynastie Shang ;
 Bi Gan (1989-), réalisateur chinois.